Бо́тово () — деревня в Пинском районе Брестской области Республики Беларусь. Входит в состав Новодворского сельсовета. Население — 176 человек (2019).

География 
Деревня расположена в 27 км к северо-востоку от центра Пинска. Ботово находится неподалёку от северного берега водохранилища Погост на реке Бобрик. Через деревню проходит местная дорога Доброславка — Бокиничи, соединяющая шоссе  и . Западней Ботово находится деревня Чухово, восточней — Борки и Камень.

История 

 XVII век — является собственностью Стеткевичей
 XVIII век — переходит во владение князей Друцких-Любецких
 1795 год — при каплице Св. Николая присоединены к православию 240 мужчин и 197 женщин
 Конец XIX века — на кладбище построена Георгиевская церковь, утраченная позже
 Март 1944 года — фашистами уничтожено 40 дворов, убиты 2 жителя

Достопримечательности 
 Георгиевская церковь (1989 год)
 Археологические памятники:
 Стоянка эпохи неолита 4-3 тысячелетия до н. э.
 Стоянка неолита и бронзового века

Примечания

Ссылки 
 Ботово на «Глобусе Беларуси» 
 

Населённые пункты Пинского района